Чемпионат Нидерландов по футболу 1983—1984 является 28 официальным профессиональным чемпионатом по футболу в Нидерландах. В 12 раз в своей истории чемпионом Нидерландов стал «Фейеноорд». Всего было сыграно 306 игр и забито 1079 гола (в среднем 3,52 гола за игру). Матчи чемпионата посетило 2 607 100 человек (в среднем 8 520 за матч).

Турнирная таблица 

''И — Игр сыграно; В — Побед; Н — Ничьих; П — Поражений; ''ГЗ — Голов забито; ГП — Голов пропущено; РМ — Разница мячей
1 «Фейеноорд» также стал обладателем Кубка Нидерландов 1983—1984. Поэтому в Кубок обладателей кубков квалифицировался финалист.
2 Клубы квалифицировались в Кубок Интертото.

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Статистика на RSSSF

1983/1984
Нидерланды
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 1983 году
Спорт в Нидерландах в 1984 году